Окрестность:

 Окрестность — множество, содержащее данную точку, и близкие (в каком-либо смысле) к ней.
 Окрестность — термин в теории графов.
 Окрестность (теория клеточных автоматов)

См. также 
 Окрестность Мура 
 Окрестность фон Неймана